Booth Hill bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Booth Hill (Fairfield County, Connecticut)
 Booth Hill (Hartford County, Connecticut)
 Booth Hill (Litchfield County, Connecticut)
 Booth Hill (Massachusetts)
 Booth Hill (Pennsylvania)
 Booth Hill (Washington)

Siehe auch:
 Booth Hills, in Arizona